Zurab Menteshashvili (30 de janeiro de 1980) é um futebolista georgiano que atua como volante. Mede 1,76cm e pesa 75kg.
Atualmente joga no Hapoel Tel Aviv.

Ligações externas 
 http://www.ogol.com.br/jogador/zurab_menteshashvili/2009_2010/ficha/139/default/61351

Naturais de Rustavi
Futebolistas da Geórgia
Futebolistas do Skonto FC
Futebolistas do FC Alania Vladikavkaz
Futebolistas do Shinnik Yaroslavl
Futebolistas do FK Ventspils
Futebolistas do Hapoel Tel Aviv
Jogadores da Seleção Georgiana de Futebol